Les points attribués lors de la saison 2017-2018 de snooker sont le résultat du parcours des joueurs professionnels lors des 20 tournois comptant pour le classement mondial. Ce classement est l'addition des points de la saison en cours avec ceux de la saison précédente.

Faits marquants 
L'Anglais Mark Selby conserve sa place de  mondial pour la sixième saison consécutive tandis que Mark Williams remporte pour la troisième fois le championnat du monde en 2018 aux dépens de l’Écossais John Higgins 18 manches 16, soit quinze an après son dernier sacre.

Points attribués par tournoi classé

Notes

Références 

Points attribués lors de la saison 2017-2018 de snooker
Points attribués lors de la saison 2017-2018 de snooker